Cheiranthus es un gran género botánico de la familia de las Brassicaceae con 209 especies. Son plantas perennes muy cultivadas por sus coloridas flores.

Está considerado en GRIN y en The Plant List como un sinónimo de Erysimum, siendo este último el término aceptadoDescripción
Son plantas herbáceas perennes que alcanzan 20-80 cm de altura. Las hojas alternas y lanceoladas. Las flores de color naranja-marrón se agrupan en racimos. Los frutos son  silicuas.
 Especies 
 Cheiranthus cheiri, alhelí
 Cheiranthus fruticulosus Cheiranthus incanus Cheiranthus tristis''
Lista completa

Referencias

Bibliografía
 Al-Shehbaz, I. A. 1988. The genera of Anchonieae (Hesperideae) (Cruciferae: Brassicaceae) in the southeastern United States. J. Arnold Arbor. 69:205.
 Snogerup, S. 1967. Studies in the Aegean flora VIII. Erysimum sect. Cheiranthus. A. Taxonomy. Opera Bot. 13:1–70.

Erysimeae
Flores